Otto Warburg kan syfta på bland andra:

Otto Warburg (1859-1938), tysk botaniker
Otto Warburg (1883–1970), tysk fysiolog och Nobelpristagare